La palabra Pontiac puede referirse a: 

 Pontiac, una marca de automóviles.
 Pontiac, municipio regional de condado en la provincia de Quebec, Canadá.
 Pontiac, municipio en Quebec.
 Pontiac, ciudad en el estado de Illinois en Estados Unidos.
 Pontiac, ciudad en el estado de Míchigan en Estados Unidos.
 Jefe Pontiac, un líder amerindio de la etnia de los ottawa.